Das Mixed im Squash bei den Commonwealth Games 2022 wurde vom 3. bis 8. August 2022 ausgetragen. Die Gewinner der Konkurrenz im Jahr 2018, Donna Lobban und Cameron Pilley, traten erneut gemeinsam an und belegten den vierten Platz.

Die Goldmedaille gewannen die an Position drei gesetzten Joelle King und Paul Coll, die sich im Finale mit 11:3 und 11:6 gegen die an Position zwei gesetzten Alison Waters und Adrian Waller durchsetzten. Bronze sicherten sich die topgesetzten Dipika Pallikal und Saurav Ghosal gegen Donna Lobban und Cameron Pilley.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 28 Doppelpaarungen. Die Setzung wurde bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Die Spieler in der Setzliste sind daher in diesen Setzungspositionen alphabetisch angegeben.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 Auslosung auf birmingham2022.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2022
Squashturnier in Birmingham